Верданди

 (621) Верданди (лат. Werdandi) — астероид во внешней части главного пояса из семейства Фемиды, расположенный между орбитами Марса и Юпитера.
 Верданди (Verðandi) — одной из трёх норн, волшебниц, наделённых чудесным даром определять судьбы людей и богов.
 Верданди () — главный женский персонаж японского аниме Моя богиня!, лучший женский персонаж 1993 года по версии журнала Animage.